François Véron Duverger de Forbonnais – economista francese
 Josué Duverger – calciatore haitiano
 Maurice Duverger – giurista, politologo e politico francese
 René Duverger – sollevatore francese
 Théophile Emmanuel Duverger – pittore francese